Нижче наведено список 124 муніципалітетів департаменту Південна Корсика.

Південна Корсика

Південна Корсика